802 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 802 км — остановочный пункт Казахстанской железной дороги.  Код 683390.
 802 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Пензенской области. Код 634642.
 802 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Код 643529.
 802 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Саратовской области. Код 623474.